Banitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Banitsa (distrikt i Bulgarien), Vratsa, Obsjtina Vratsa,

Grekland 

 Vévi, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar